Wildeman ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wildeman (* um 1988), niederländischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Birgit Wildeman (* 1964), deutsche Organistin
 Émile Auguste Joseph De Wildeman (1866–1947), belgischer Botaniker
 Theodor Wildeman (1885–1962), deutscher Architekt